Zawody biathlonowe na dystansie dwunastu i pół kilometra dla mężczyzn na wózkach odbyły się 11 marca o godz. 10:48 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014